Заглик — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Заглик (ныне Зейлик) — село в Дашкесанском районе.

Россия 
 Заглик — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Заглик — деревня в Осинском районе Иркутской области.